FENS steht für:
 Federation of European Neuroscience Societies
 Vereinigung europäischer Ernährungsgesellschaften

Fens steht für:
 Fens, Moorlandschaft in Ostengland
 Back Bay Fens, Parklandschaft und Urbane Wildnis in Boston

Fens ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Josephus Fens (1900–1968), niederländischer Politiker
 Kees Fens (1929–2008), niederländischer Schriftsteller und Kritiker

Siehe auch:
 FEN

FENS